Belus se poate referi la:

Belus (egiptean), în mitologia greacă fiul lui Poseidon cu Libya
Belus (album), al șaptelea album al formației Burzum
Belus (asirian), un presupus rege asirian din istoriografia greacă 
Belus al II-lea, rege fenician din Tyr, tatăl viitoarei regine Dido din Cartagina
Baal, denumirea folosită pentru o serie de zei

Vezi și
 Baal (dezambiguizare)